Németország
Steinach, település Bajorországban
Steinach, település Baden-Württembergben
Steinach, település Türingiában
Steinach, folyó Bajorországban